Ви́шера () — река в Пермском крае России, левый приток реки Камы (впадает в Вишерский залив Камского водохранилища).

Длина — 415 км, площадь водосборного бассейна — 31 200 км². Среднегодовой расход воды у посёлка Рябинино — 473 м³/с. Средняя высота водосбора реки составляет 317 метров.

Название 
Точное происхождение гидронима неизвестно. Вероятнее всего, гидроним древний и сформировался ещё у пра-финно-угров, исторически населяющих эти края:  — «сила», или  — «север, ночь» и  — «река». В подтверждение этому уг. визэр — «поток воды»,  — «ответвление реки»,  — «ночь».

Не имеет ничего общего с новгородским топонимом Вишера. Манси называют реку .

География 

Пятая по длине река Пермского края, одна из наиболее живописных рек Урала. Начинается на северо-востоке края, на границе с Республикой Коми и Свердловской областью. Протекает главным образом по предгорьям Урала, имея большей частью характер быстрой горной реки, текущей в узкой долине; много мелей и порогов. В бассейне распространены карстовые явления.

Правый исток Вишеры — Малая Вишера — берёт начало на хребте Яны-Емты, левый — Большая Вишера — с отрогов Поримонгит-Ур, одной из вершин хребта Поясовый Камень, на самой границе Республики Коми, Свердловской области и Пермского края. Истоки разделены Вишерским Камнем и сливаются у северного подножия горы Армии.

Вишера от истока до устья реки Улс — бурная горная река с большим количеством перекатов. Её ширина здесь до 70 метров.

Средняя Вишера — от устья Улса до устья Колвы — река шириной до 150 метров со множеством перекатов и плёсов. Долина реки здесь значительно расширяется, но остаётся ещё много береговых скал.

Нижняя Вишера (от впадения Колвы до впадения Вишеры в Каму) — равнинная река, разливающаяся местами до 900 метров.

На всём течении в русле и по берегам — скалы и камни, много перекатов. Для Вишеры характерны высокое половодье, дождевые паводки и низкая летняя межень. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля. Сплавная. Регулярное пассажирское сообщение до города Красновишерска. В бассейне Вишеры — месторождения алмазов.

В верховьях расположен Вишерский заповедник. Рыбалка на реке выше устья Лыпьи запрещена, между устьями Лыпьи и Велса разрешена в ограниченном количестве только для жителей посёлков Велс и Вая. Основные рыбы, обитающие в реке — хариус и таймень.

Крупнейшие населённые пункты на реке — город Красновишерск, посёлки Велс, Вая, Вишерогорск, Усть-Язьва, Рябинино

Притоки 
Основные левые притоки Вишеры — Мойва, Велс, Улс, Вижаиха, Язьва, Акчим; главные правые — Лопья, Лыпья, Большая Вая, Колва.

(указано расстояние от устья)

 3,6 км: река Толычь (лв)
 34 км: река Колва (пр)
 56 км: река Чижовка (Юмыш, Жерновка) (пр)
 73 км: река Язьва (лв)
 75 км: река Усолка (лв)
 99 км: река Чёрная (пр)
 103 км: река Вижаиха (лв)
 107 км: река Молчанка (лв)
 111 км: река Петруниха (пр)
 120 км: река Большая Романиха (пр)
 128 км: река Говоруха (пр)
 136 км: река Большой Колчим (лв)
 149 км: река Большой Щугор (лв)
 151 км: река Малый Щугор (пр)
 168 км: река Большая Шалюга (пр)
 170 км: река Малая Шалюга (пр)
 172 км: река Прилучная (пр)
 178 км: река Большая Воронья (лв)
 184 км: река Писанка (пр)
 187 км: река Волим (пр)
 190 км: река Акчим (лв)
 194 км: река Большая Ябурская (лв)
 203 км: река Нижняя Золотиха (лв)
 204 км: река Средняя Золотиха (лв)
 207 км: река Верхняя Золотиха (лв)
 223 км: река Большая Вая (пр)
 233 км: река Улс (лв)
 248 км: река Ёлма (пр)
 255 км: река Большая Расья (лв)
 266 км: река Дыроватиха (пр)
 268 км: река Велс (лв)
 280 км: река Нижняя Паниха (пр)
 281 км: река Верхняя Паниха (лв)
 303 км: река Расья (пр)
 304 км: река Курыксарка (лв)
 321 км: река Долганиха (лв)
 332 км: река Таборная (лв)
 333 км: река Лыпья (пр)
 357 км: река Мойва (лв)
 362 км: река Муравей (лв)
 370 км: река Лопья (пр)
 379 км: река Ниолс (лв)
 391 км: река Хальсория (в водном реестре — без названия, пр)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Притоки Камы
Реки Пермского края